Николай Бравин:
 Бравин, Николай Захарьевич (1881 — 1921) — российский дипломат.
 Бравин, Николай Михайлович (1883—1956) — актёр Московского театра оперетты, народный артист РСФСР (1954).